La gare d'Aïn Fakroun est une gare ferroviaire algérienne située sur le territoire de la commune d'Aïn Fakroun, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi.

Situation ferroviaire 
La gare est située à l'ouest de la ville d'Aïn Fakroun sur la ligne d'Aïn M'lila à El Aouinet. Elle est précédée de la gare d'Aïn M'lila et suivie de celle d'Oum El Bouaghi.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare d'Aïn Fakroun est desservie par les trains grandes lignes de la liaison Alger - Tébessa.

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne d'Aïn M'lila à El Aouinet
 Liste de gares en Algérie

Lien externe 
 .

Gare dans la wilaya d'Oum El Bouaghi
Gare-Ain Fakroun